Eskişehir, törökországi tartomány
 Eskişehir, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Eskişehir, az azonos nevű török tartomány székhelye